L’Indipendente può riferirsi ai seguenti periodici in lingua italiana:

 L’Indipendente (1848-1849) – quotidiano di Venezia
 L’Indipendente (1848-1849) – quotidiano di Napoli
 L’Indipendente (1856-1858) – quotidiano di Torino
 L’Indipendente (1860-1876) – quotidiano di Napoli
 L’Indipendente (1877-1923) – quotidiano di Trieste
 L’Indipendente (1944-1946) – quotidiano di Roma
 L’Indipendente (1991-2007) – quotidiano nazionale con sede a Milano
 L’Indipendente online (2021) – quotidiano online con registrazione tribunale a Milano